Pająk oder Pajak ist der Familienname folgender Personen:

 Antoni Pająk (1893–1965), polnischer Politiker, Ministerpräsident Polens
 Ewa Brych-Pająk (* 1975), polnische Marathonläuferin
 Frédéric Pajak (* 1955), französisch-schweizerischer Zeichner und Herausgeber
 Wojciech Pająk (* 1979), polnischer Snowboarder